Пико делла Мирандола ():
 Пико делла Мирандола, Джованни (1463—1494) — итальянский мыслитель эпохи Возрождения, представитель раннего гуманизма.
 
 См. также 
 Пико (род)